Куйгенбаз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Куйгенбаз — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куйгенбаз — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.